Die Irish League 1920/21 war die erste Spielzeit der höchsten nordirischen Fußballliga. Glentoran FC wurde zum sechsten Mal Meister.

Modus 
Fünf Mannschaften spielten an insgesamt acht Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Northern Ireland - Final Tables pdf
 Final League Tables 1890-1998 (RSSSF)
 Siegerliste auf eu-football

1920/21
Fußballsaison 1920/21